Le château de la Guette peut faire référence aux édifices suivants en France :

 Le château de la Guette à Villeneuve-Saint-Denis (Seine-et-Marne)
 Le château de la Guette à Nibelle (Loiret)

Voir aussi 

 Guette

Guette